Колычевка — топоним.

Россия 
 Колычевка — деревня в Кореневском районе Курской области.
 Колычёвка — деревня в Ковылкинском районе Мордовии.
 Колычевка — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Колычевка — село, вошедшее в состав Москвы в конце XV века (современная Якиманка).

Украина 
 Колычевка — село в Черниговском районе Черниговской области.
 Колычевка — железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги.